Cangas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cangas del Narcea (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 
 Cangas do Morrazo, kommunhuvudort, Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Cangas (kommun i Spanien), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar